

Persone
 Antonio Milić (1994) – calciatore croato, di ruolo difensore
 Bogdan Milič (1987) – calciatore montenegrino e precedentemente jugoslavo, di ruolo attaccante
 Borislav Milić (1925-1986) – scacchista jugoslavo
 Đorđe Milić (1943) – ex allenatore di calcio ed ex calciatore serbo, di ruolo attaccante
 Hrvoje Milić (1989) – calciatore croato, di ruolo difensore
 Jan Milič, in latino Ioannes Milicius, in tedesco Johann Militsch (1320/1325-1374) – religioso e scrittore ceco
 Jelena Milić (1965) – politologa serba
 Marko Milič (1977) – ex cestista sloveno
 Nemanja Milić (1990) – calciatore serbo, di ruolo attaccante
 Vladimir Milić (1955) – ex pesista jugoslavo

Altro
 Klara Milič – ultimo lavoro letterario dello scrittore russo Ivan Sergeevič Turgenev